Tadesse ist der Familienname folgender Personen:

 Belay Tadesse (* 1986), äthiopischer Fußballschiedsrichter
 Mestawat Tadesse (* 1985), äthiopische Mittelstreckenläuferin 
 Mulugetta Tadesse (* 1946), äthiopischer Mittelstreckenläufer
 Yeshimebet Tadesse (* 1988), äthiopische Marathonläuferin

Siehe auch:
 Tadese